Vale — acidente geográfico

Freguesias portuguesas
Vales (Alfândega da Fé)
Vales (Valpaços)
Vales do Rio — da Covilhã

Desambiguações de topônimos